Byeon ist der Familienname folgender Personen:
 Byeon Byeong-ju (* 1961), südkoreanischer Fußballspieler
 Byeon Cheon-sa (* 1987), südkoreanische Shorttrackerin
 Byeon Gyeong-ja (* 1956), südkoreanische Volleyballspielerin
 Byeon Gyeong-su (* 1958), südkoreanischer Sportschütze
 Byeon Hee-bong (* 1942), südkoreanischer Schauspieler
 Byeon Hye-yeong (* 1983), südkoreanische Schwimmerin
 Byeon Jeong-il (* 1968), südkoreanischer Boxer
 Byeon Nyeon-ha (* 1980), südkoreanische Basketballspielerin
 Byeon Sang-su (* 1964), südkoreanischer Kanute
 Byeon Yeong-jun (* 1984), südkoreanischer Geher